bitwa morska pod Ponzą (1300) – bitwa pomiędzy Andegawenami i Aragończykami a Sycylijczykami
 bitwa morska pod Ponzą (1435) – walki o władzę w Królestwie Neapolu pomiędzy Andegawenami a Aragończykami
 bitwa morska pod Ponzą (1552) – wojna koalicji francusko-tureckiej z Hiszpanią